From Under the Cork Tree – drugi album wydany przez zespół Fall Out Boy.

Lista utworów 
 "Our Lawyers Made Us Change the Name of This Song So We Wouldn't Get Sued"
 "Of All the Gin Joints in All the World"
 "Dance, Dance"
 "Sugar, We're Goin' Down"
 "Nobody Puts Baby in the Corner"
 "I've Got a Dark Alley and a Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song)"
 "7 Minutes in Heaven (Atavan Halen)"
 "Sophomore Slump or Comeback of the Year"
 "Champagne for My Real Friends, Real Pain for My Sham Friends"
 "I Slept With Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me"
 "A Little Less Sixteen Candles, A Little More "Touch Me""
 "Get Busy Living or Get Busy Dying (Do Your Part to Save the Scene and Stop Going to Shows)"
 "XO"
 "The Music or the Misery" (Japoński bonus track)

Przypisy 

Albumy Fall Out Boy
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Fueled by Ramen
Albumy Island Records
Albumy Mercury Records
Albumy wyprodukowane przez Neala Avrona